Testament (akte), een akte waarin iemand regelt wat er met de nalatenschap moet gebeuren
 Een deel van de Bijbel; zie Oude Testament en Nieuwe Testament
 Een literair genre, dat in de pseudepigrafen nogal eens voorkomt, onder andere
Testament van de twaalf patriarchen
Testament van Adam
Testament van Mozes
Testament van Job
 Testament (film)
 Testament (computerspel)
 Testament (Boudewijn de Groot), een nummer van Boudewijn de Groot, tekst van Lennart Nijgh
 Testament (Lange Frans), een nummer van Lange Frans (rapper)
 Testament (band), een Amerikaanse metalband
 Testament Records (Verenigde Staten), een Amerikaans platenlabel

Referenties